Arrondissement Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), een arrondissement in het Franse departement Seine-Saint-Denis
 Arrondissement Saint-Denis (Réunion), een arrondissement in het Franse overzeese departement Réunion